Selachinematidae är en familj av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Selachinematidae i ordningen Desmodorida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Chromadorida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Selachinematidae 13 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Selachinematidae